Törngren är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt.
Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Törngren 1 050
 Thörngren 123
Tillsammans blir detta 1 173 personer. Den 30 juni 2014 var 19 personer med namnet Törngren bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Törngren
 Adolf Törngren, flera personer
 Adolf Törngren (industriman) (1824–1895), finländsk industriman
 Adolf Törngren (läkare) (1860–1943), finländsk läkare och diplomat
 August Törngren (1844–1906), svensk folkskollärare och politiker
 Christoffer Törngren (född 1994), ishockeyspelare
 Disa Törngren (1905–1995), redaktör och översättare
 Erik Törngren (1872–1902), arkitekt och konstnär
 Erland Törngren (1938–2021), förlagsman och översättare
 Gösta Törngren (1879–1958), militär
 Johan Agapetus Törngren (1772–1859), finländsk läkare
 Lars Mauritz Törngren (1839–1912), örlogsofficer, gymnastikinstruktör och författare
 Margareta Törngren (född 1935), bibliotekarie
 Martin Törngren (1735–1799), köpman, direktör och riksdagsman
 Pehr Henrik Törngren (1908–1965), läkare, psykoanalytiker, författare och översättare
 Ralf Törngren (1899–1961), finländsk politiker
 Susanne Thörngren (född 1967), fotomodell, Fröken Sverige 1987
 Sven Törngren (1917–2008), flygare
 Torbjörn Thörngren (1925–2004), diktare och författare
 Torsten Törngren (1890–1968), marindirektör

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland